Константин Ионеску (; ) — румынский шахматист, гроссмейстер (1998).

Чемпион Румынии 1999 года (совместно с М. Мариным).

В составе сборной Румынии участник 8-и Олимпиад (1986—2000), 3-х командных чемпионатов Европы (1989—1992, 1999) и 1-го командного чемпионата мира (1985).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Румынии